Het tennistoernooi US Open werd in 1981 bij de mannen voor de 101e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan John McEnroe won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als tweede geplaatste Zweed Björn Borg met 4-6, 6-2, 6-4, 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1981
US Open (tennis)